Bob Orten ist der Name folgender Personen:

* Bob Orton senior (1929–2006), US-amerikanischer Wrestler
 Bob Orten (* 1950), US-amerikanischer Wrestler, siehe Cowboy Bob Orton